Фриденскирхе () — кирха, находилась в Кёнигсберге в районе Нойен Зорге. В переводе с немецкого означает «церковь мира».

История 
Была открыта за год до начала Первой мировой войны 26 июня 1913 года в саду на улице  (ныне улица Белокаменная). Орган производства мастерской Зауера из Франкфурта-на-Одере. Первоначально носила статус «дочерней» общины по отношению к Альт-Россгартенская кирхе.

Церковное здание вмещало 500 прихожан, на небольшой башне было 3 колокола.

Во время Второй мировой войны церковь была разрушена, в 1960-е годы её руины были окончательно снесены. Сейчас на месте церкви стоят блочные жилые дома.

Литература 
 Robert Albinus: Königsberg-Lexikon. Stadt und Umgebung. Flechsig, Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1.
 Richard Armstedt: Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preußen. Reprint der Originalausgabe, Stuttgart 1899.
 Fritz Gause: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. 3 Bände. Böhlau, Köln 1996, ISBN 3-412-08896-X.
 V. Kulakov u. a.: Pamjatniky istorii i kultury. Kaliningrad. Moskau 2005, ISBN 5-902425-01-8 (Geschichts- und Kunstdenkmäler. Kaliningrad; russisch)
 Jürgen Manthey: Königsberg — Geschichte einer Weltbürgerrepublik. Hanser, München 2005, ISBN 3-446-20619-1.
 Gunnar Strunz: Königsberg entdecken. Zwischen Memel und frischem Haff. Trescher, Berlin 2006, ISBN 3-89794-071-X.
 Baldur Köster: Königsberg. Architektur aus deutscher Zeit. Husum Druck, Husum 2000, ISBN 3-88042-923-5.

Храмы, построенные в 1913 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1913 году в Германии
Утраченные кирхи Кёнигсберга